Дюра́с, также Дюра́ () — французские фамилия и топоним.  
  — французский аристократический род.
 Дюрас, Клер де (1777—1828) — французская писательница.
 Дюрас, Маргерит (наст. фамилия Донадьё, 1914—1996) — французская писательница, сценарист и кинорежиссёр.

Топоним 
  — коммуна в департаменте Ло и Гаронна, регион Новая Аквитания, Франция. 
 Дюрас — средневековый замок в коммуне Дюрас, Франция.
  — замок XVIII века в городе Синт-Трёйден, Бельгия.

См. также 
  — винодельческий апелласьон Бордо.